Shippen Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Shippen Township (Cameron County, Pennsylvania)
 Shippen Township (Tioga County, Pennsylvania)